Miejscowości w USA:
 Nahunta – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Brantley
Gminy w USA:
 Nahunta (ang. Nahunta Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wayne